аль-Джаухари́, Джаухари, Джавхари () — нисба, часть арабо-мусульманского имени (ныне — фамилия). Также возможно варианты Гохари, Гоухари, Гавхари, Говхари.

 Аль-Аббас аль-Джаухари (800—860) — уроженец Фараба, математик и астроном.
 Исмаил аль-Джаухари (940—1002) — лексикограф арабского языка, автор словаря «ас-Сихах».
 Эль-Гохари, Махмуд (1983—2012) — египетский футболист.
  — египетский богослов XVIII века.
  (ум. 1795) — известный коптский деятель Египта.
  (род. 1963) — немецко-египетский журналист.